Margarete von Braunschweig (auch Margareta, Margarethe, Margaretha) ist der Name folgender Personen:

 Margarete von Braunschweig-Wolfenbüttel (1516 oder 1517–1580), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Münsterberg, Oels und Bernstadt

siehe auch:
 Anna Margarete von Braunschweig-Harburg